Чарльз Эдвард Хаббард (, 23 мая 1900 — 8 мая 1980) — британский ботаник, признанный «мировым авторитетом по классификации и распознаванию трав».

Биография  
Чарльз Эдвард Хаббард родился 23 мая 1900 года в Норфолке; его отец, которого тоже звали Чарльз Эдвард Хаббард, был главным садовником в Appleton House.

В 1920 году Хаббард поступил в Королевские ботанические сады Кью, первоначально работая в дендрарии; в сентябре 1922 года он получил должность в гербарии под началом С. Т. Данна и в 1923 году начал там работать . Чарльз Эдвард был энергичным и талантливым молодым человеком, который начал изучать травы. В 1957 году Хаббард получил должность хранителя гербария и библиотеки в Кью. Позже он был назначен заместителем директора Королевских ботанических садов Кью. В 1965 году Чарльз Эдвард ушёл в отставку. Он был награждён Медалью Линнея за его работу в качестве систематика трав. Хаббард внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Чарльз Эдвард Хаббард умер 8 мая 1980 года.

Научная деятельность 
Чарльз Эдвард Хаббард специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации  
 1940. Hubbard, CE; RE Vaughan. The Grasses of Mauritius & Rodriguez.  
 1948. Hutchinson, J; CE Hubbard. British Flowering Plants. Evolution & classification of families & genera, with notes on their distribution ... & an account of the Gramineae × CE Hubbard.  
 1952. Hubbard, CE; EWB Redhead; P Taylor; WB Turrill; B Verdcourt. Flora of Tropical East Africa. Edits.: W. B. Turrill & E. Milne Redhead.  
 1958. Hubbard, CE; G Jackson; PO Wiehe. An Annotated Check List of Nyasaland Grasses, Indigeneous & Cultivated. 
 1968. Grasses (Pelican). Penguin Books Ltd. 464 pp. ISBN 0-14-020295-1. 
 1992. Grasses: A Guide to Their Structure, Identification, Uses & Distribution: v. 1 (Penguin Press Science). Ed. Penguin Books Ltd. 480 pp. ISBN 0-14-013227-9.

 Почести  
Род растений Hubbardochloa P.Auquier (1980) семейства Злаки был назван в его честь.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Chenopodium hubbardii Aellen 
 Carex hubbardii Nelmes  
 Sauropus hubbardii Airy Shaw 
 Acacia hubbardiana Pedley
 Pandanus hubbardii H.St.John  
 Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton  
 Digitaria hubbardii Henrard 
 Poa hubbardiana Parodi 
 Tristachya hubbardiana Conert  
 Festulpia × hubbardii Stace & R.Cotton 
 Ischaemum hubbardii Bor  
 Iseilema hubbardii Uppuluri 
 Lolium × hubbardii  & Wachter ex B.K.Simon  
 Phleum hubbardii D.Kováts 
 Sporobolus hubbardii A.Chev. 
 Triodia hubbardii N.T.Burb.

 Примечания 

 Литература 
 
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names''. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ссылки 
 Australian National Herbarium: Charles Edward Hubbard (1900—1980)
 Virtual International Authority File: Charles Edward Hubbard
 Library of Congress Name Authority File: C. E. (Charles Edward) Hubbard, 1900—1980

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Награждённые медалью Линнея